André-Damien-Ferdinand Jullien – cardinale francese
 François Jullien – filosofo e sinologo francese
 Marc Antoine Jullien – pedagogista francese